Чемпионат Люксембурга по футболу 1957/1958 — 44-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1957/1958
Люксембург
Люксембург
1957 год в Люксембурге
1958 год в Люксембурге